Martin Kemp est un nom notamment porté par :

 Martin Kemp, né en 1942, historien de l'art britannique ;
 Martin Kemp, né en 1961, musicien et acteur britannique.

Voir aussi